Shixian steht für:

 die Großgemeinde Shixian (石砚镇) der kreisfreien Stadt Tumen in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Shixian (Tumen),
 den ursprünglichen Titel Shixian (食宪) des klassischen chinesischen Buches Yangxiaolu,
 Wang Shixian, chinesische Badmintonspielerin.